Paardenmarkt, een veemarkt waar paarden worden verhandeld

Geografie
 Paardenmarkt (zandbank)

Straten

België
 Paardenmarkt (Antwerpen)
 Paardenmarktstraat (Tervuren)
 Paardenmarkt (Zoersel)

Nederland 

 Paardenmarkt (Alkmaar)
 Paardenmarkt (Delft)
 Paardenmarkt (Doesburg)
 Paardenmarkt (Emmeloord)
 Paardenmarkt Hedel
 Paardenmarkt (Rhenen)
 Paardenmarkt (Schoorl)
 Paardenmarkt (Steenwijk)

Duitsland
 Am Pferdemarkt (Bottrop)
 Pferdemarkt (Bottrop)
 Pferdemarkt (Güstrow)
 Neuer Pferdemarkt (Hamburg)
 Pferdemarkt (Hildesheim)
 Am Pferdemarkt (Langenhagen), naamgever aan Station Langenhagen Pferdemarkt
 Pferdemarkt (Lübeck)
 Pferdemarkt (Oldenburg)
 Pferdemarkt (Saarburg)
 Pferdemarkt (Trier)